Штимац (, , )— южнославянская фамилия. Известные носители:
 Штимац, Владимир (род. 1987) — сербский баскетболист.
 Штимац, Игор (род. 1967) — хорватский футболист и тренер.
 Штимац, Славко (род. 1960) — сербский актёр.